Modell F oder Model F steht für:

 Henderson Model F, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model B bis G
 Wright Model F, Flugzeug der Brüder Wright

Automodelle:
 Cadillac Model F, siehe Cadillac Model B #Ableitungen des Model B
 Chase Model F
 Ford Modell F
 Oldsmobile Modell F, siehe Oldsmobile Curved Dash
 Toyota Model F, siehe Toyota TownAce

Siehe auch:
 F-Modell, bauwirtschaftliches Modell für Ingenieurbauwerke
 Chevrolet Serie F, Automodell
 Baureihe F (Begriffsklärung)
 Klasse F (Begriffsklärung)
 System F (Begriffsklärung)
 Typ F (Begriffsklärung)

Abkürzung